Купата на носителите на купи 1963/64 е четвъртото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 29 клуба от 28 страни, сред тях настоящият носител на трофея Тотнъм Хотспър, 23 актуални носители на национални купи и 4 загубили финалиста (Олимпик Лион, Глазгоу Селтик, Фенербахче и ЛАСК Линц). Унгария изпраща отново своя вицешампион (МТК Будапеща), тъй като националната купа се провежда за пръв път едва през 1967 г.

Поради това, че финалът, състоял се на 13 май 1964 г. на стадион Хейзел в Брюксел пред едва 3 хиляди зрители, завършва наравно 3:3, се налага преиграване, проведено на 15 май 1964 г. на стадион Босуил в Антверпен. Спортинг Лисабон побеждава МТК Будапеща с 1:0.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят между 4 септември и 9 октомври, а реваншите са между 9 и 16 октомври 1963 г.

Трета среща 
Срещите се състоят на 14 и 23 октомври 1963 г.

1 Динамо Загреб печели след хвърляне на монета.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят между 13 ноември и 11 декември, а реваншите са между 20 ноември и 15 декември 1963 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 18 декември 1963 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 26/27 февруари и 4 март, а реваншите са на 4/6 и 18 март 1964 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 18 март 1964 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 8 и 15 април, а реваншите са на 21 и 29 април 1964 г.

Трета среща 
Срещата се състои на 5 май 1964 г.

Финал

Преиграване

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1963/64
 Купа на панаирните градове 1963/64

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1963/64
 Резултати от КНК в rsssf.com

Купа на носителите на купи